DeKalb megye (Alabama)
 DeKalb megye (Georgia)
 DeKalb megye (Illinois)
 DeKalb megye (Indiana)
 DeKalb megye (Missouri)
 DeKalb megye (Tennessee)